Aspidogastrea är en ordning av plattmaskar. Aspidogastrea ingår i klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Aspidogastrea 61 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Aspidogastrea